Jerzy Różycki (1909-1942) – polski matematyk i kryptolog
 Jerzy Różycki (ur. 1953) – polski piosenkarz i gitarzysta